Khalījī – moneta
 Khalījī – lingua diffusa nel Golfo Persico
 Khalījī – musica diffusa nel mondo arabo